Em 1959, Ralf Dahrendorf publicou a sua obra mais influente sobre a desigualdade social intitulada Classes e Conflito de classes na Sociedade Industrial. Apesar de posteriores revisões e postulados na sua obra, este livro permanece ainda actualmente como a sua primeira, detalhada e mais influente análise do problema da desigualdade social nas sociedades modernas, ou postcapitalistas.

Na análise e avaliação dos argumentos do funcionalismo estrutural e do marxismo, Dahrendorf acreditava que nenhuma teoria por si só poderia dar conta de toda a sociedade. O marxismo não levou em conta os dados da óbvia integração social e coesão. O funcionalista estrutural, por outro lado, não focava suficientemente o conflito social.. Ele também afirmou que Marx definiu classe num contexto demasiado estreito e historicamente determinado. Na época de Marx, a riqueza foi o fator determinante no alcançar de poder. Os ricos – – e, portanto, os poderosos – mandavam, não deixando qualquer hipótese aos pobres para ganhar qualquer poder ou melhorar a sua posição na sociedade.

Trabalhando sobre aspectos do marxismo e dos funcionalistas estruturais para formar as suas próprias convicções , Dahrendorf esclareceu as mudanças que ocorreram na sociedade moderna. Dahrendorf acreditava em duas abordagens para a sociedade, a Utópica e a Racionalista. A Utópica sendo o balanco entre valores e a solidez e a Racionalista entre desarmonia e discordância. Ainda que acreditasse que ambas são perspectivas sociais, e sendo a abordagem Utópica mais evidente na sociedade moderna, Dahrendorf pretendeu criar um equilíbrio entre os dois pontos de vista.. Dahrendorf analisa as utopias literárias para mostrar que a ideia do sistema social dos funcionalistas estruturais é Utópica em si mesma porque possui todas as características necessárias. Especificamente, com a democracia veio o voto nos partidos políticos e o aumento da mobilidade social. Ele acredita que a luta pela autoridade cria conflito. Além disso, ele acredita que o marxismo tradicional ignora o consenso e a integração nas estruturas sociais modernas. Dahrendorf's theory defined class not in terms of wealth like Marx, but by levels of authority. Dahrendorf combina elementos de ambas essas perspectivas para desenvolver a sua própria teoria sobre o conflito de classe na sociedade postcapitalista.

Referências 

Livros de 1959
Livros de sociologia